Тернавщина, Тарнавщина

 Нова Тарнавщина (до 2009 — Нова Тернавщина) — село у Прилуцькому районі Чернігівської області.
 Стара Тернавщина — колишнє село в Чернігівській області.